Dawid Kudła – calciatore polacco
 Denis Kudla – tennista statunitense
 Denis Maksymilian Kudla – lottatore tedesco